De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1996 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 21 juli 1996 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1996
Groot-Brittannië